

Patronymes 
 Carlitta compositrice d'un titre repris par Cal Tjader en 1961.
 Carlitta surnom donné par la presse à Carla Bruni. Elle est une chanteuse française, épouse de Nicolas Sarkozy depuis le  (sœur de Valeria Bruni-Tedeschi).

Notes et références